Pink énekesnő
 Pink (szín)
 Pink, Aerosmith-dal